Divizia A (1947/1948) – 31. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna ITA Arad. Tytuł króla strzelców zdobył Ladislau Bonyhádi, który w barwach klubu ITA Arad strzelił 49 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1947 w piłce nożnej
1948 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1947 w Rumunii
1948 w Rumunii